Двадцать вторая симфония:

 Симфония № 22 (Гайдн), ок. 1779
 Симфония № 22 (Моцарт), 1773
 Симфония № 22 (Иоганн Михаэль Гайдн), 1779
 Симфония № 22 (Мясковский), 1941

 0022